Anthony Bellanger, né le  au Mans (France), est un journaliste, historien (docteur en histoire) et syndicaliste français.  

Depuis , il est le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes (FIJ). Depuis 2020, il est également professeur invité de journalisme à l'école de journalisme de l'université catholique de Louvain.

Membre fondateur de l'association basée à Bruxelles En-GAJE, ENsemble Groupe d'Aide aux Journalistes Exilés, il a participé à la création du média en ligne, LATITUDES, dont il fut le premier rédacteur en chef en 2022.

Biographie

Formation 
Après un baccalauréat littéraire au lycée Montesquieu du Mans, Anthony Bellanger entre à l'université du Maine et obtient, en 1995, une licence d'histoire. Il poursuit son parcours à l'université d'Angers où il obtient une maîtrise, en 1996, puis un diplôme d'études approfondies (DEA) deux ans plus tard, avant d'entamer une thèse de doctorat en histoire du Moyen Âge qu'il soutient en  à Angers sous la direction des professeurs Noël-Yves Tonnerre et Michel Pastoureau.

Anthony Bellanger est docteur en histoire médiévale. Sa thèse a été publiée en deux tomes par les Éditions universitaires européennes.

Carrière professionnelle 
Entre 1996 et 1998, Anthony Bellanger effectue son service national comme objecteur de conscience en tant que chercheur aux musées d'Angers. Après son inscription en thèse de doctorat en 1998 et jusqu'en 2001, il se voit proposer un poste de chargé de cours d'histoire médiévale à l'université d'Angers. 

Parallèlement, en 1998, il intègre la rédaction du quotidien régional Le Courrier de l'Ouest, titre du groupe Ouest France, qu'il quittera en 2014 pour rejoindre la FIJ à Bruxelles.

En 2004 et 2005, il fonde puis dirige la publication du magazine trimestriel national français L'Œil du patrimoine.

Depuis 2014, tout en assumant ses missions de secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger collabore en tant que journaliste indépendant pour divers titres de la presse internationale, notamment Le Monde Diplomatique, Mediapart et L'Humanité.

Anthony Bellanger partage son expérience internationale régulièrement auprès des jeunes scolaires ou des étudiants dans l'enseignement supérieur, notamment à l'UC Louvain (UCL), l'Université libre de Bruxelles (ULB), l'École supérieure de journalisme de Paris, l'université catholique d'Angers...

Depuis 2020, il est professeur invité de journalisme à l'école de journalisme (COMU) de l'UC Louvain.

En 2021, membre du comité éditorial du média en ligne LATITUDES, Anthony Bellanger a été nommé rédacteur en chef en 2022 lors du lancement du site en ligne consacré aux thèmes des droits humains, des migrations et de la liberté d’expression. Ses contenus sont réalisés exclusivement par des journalistes en exil, membres de l'association En-GAJE, des étudiants en journalisme de l’ULB et de la VUB, les deux universités bruxelloises francophone et néerlandophone.

Activités syndicales et internationales 
Adhérent du Syndicat national des journalistes (SNJ), il exerce depuis 2003 différents mandats en entreprise (délégué syndical, délégué du personnel, élu au Comité d'entreprise et au CHSCT). Il est élu au Comité national du SNJ en 2005, au Bureau national en 2008, avant de devenir en 2010 secrétaire général, puis, en 2011, Premier secrétaire général au congrès d'Autrans. Il est réélu à cette fonction en 2013 au congrès d'Angers avant de démissionner le , lors du bureau national pour prendre la direction de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) à Bruxelles.

Comme Premier secrétaire général du SNJ, il s'est notamment exprimé sur l'autorégulation déontologique des journalistes ou sur la situation générale de la profession. Lors de la polémique sur le « mur des cons », il apporte le soutien du SNJ au Syndicat de la magistrature.

Le , il rejoint la Fédération internationale des journalistes (FIJ), qui siège à Bruxelles, dont il devient Secrétaire général adjoint, puis Secrétaire général le . Il devient ainsi le deuxième Français depuis 1926 à occuper cette fonction. La FIJ, créée à Paris en 1926, a son siège social à Bruxelles depuis 1952 et a ouvert des bureaux régionaux à Buenos Aires (Argentine) pour l'Amérique latine et les Caraïbes, à Dakar (Sénégal) pour l'Afrique et à Sydney (Australie) pour l'Asie-Pacifique. La FIJ, première organisation mondiale de la profession, représente en 2023 plus de  répartis dans  du monde.  

En tant que secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger est aussi le porte-parole et le défenseur de l'ensemble de la profession dans le monde, notamment à l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève, à l'Unesco à Paris ou à l'Organisation des Nations Unies (ONU) à New York. Lors du  mondial de la FIJ à Tunis (11-), une nouvelle Charte mondiale d'éthique des journalistes a été adoptée à l'unanimité par les délégués; des travaux qu'il a coordonnés avec les élus et experts de la FIJ entre 2018 et 2019.

Références

Liens externes 

Syndicaliste français
Journaliste français du XXIe siècle
Naissance au Mans
Naissance en août 1973
Objecteur de conscience français